The Bang Bang Club (fotografen), groep van vier bevriende Zuid-Afrikaanse fotografen.
 The Bang Bang Club (boek), boek uit 2000 geschreven door Greg Marinovich en João Silva over hun gebeurtenissen met de bovengenoemde Bang Bang Club.
 The Bang Bang Club (film), verfilm uit 2010 van het bovengenoemde boek uit 2000 over de bovengenoemde fotografen.